IPO est un sigle qui peut signifier :
 Initial Public Offering (en français, introduction en bourse) ;
 Institut polytechnique de l'Ouest, maintenant appelé École centrale de Nantes ;
 , une association américaine.